Ранчо дел Кармен има више значења:

 Ранчо дел Кармен (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо дел Кармен (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо дел Кармен, Ла Пења (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо дел Кармен, Ел Трапиче (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо дел Кармен (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо дел Кармен (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо дел Кармен (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо дел Кармен (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо дел Кармен (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо дел Кармен (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику